Річард Кові Річард Освальд Кові(); народ.. 1946 р.) — астронавт НАСА. 
 Стівен Кові Стівен Річардз Кові (24 жовтня 1932 — 16 липня 2012) — американський освітянин, письменник, підприємець та мотиваційний спікер.